Тиро:

 Тиро — в греческой мифологии дочь Салмонея и Алкидики.
 Тиро Федераль — аргентинский футбольный клуб из города Росарио.